

Patronyme 

 Émile Driant
 Laure Driant-Darcos
 Paul Driant

Odonymes 

 Groupe fortifié Driant
 Place du Colonel-Driant
 Rue du Colonel-Driant